Tchu-jü-chun (klasická čínština: 吐谷渾) bylo království, které se mezi 3. a 7. stoletím nacházelo na sever od Tibetu v oblastech dnešního jižního Čching-chaje a Kan-su a na severozápadě S’-čchuanu. Země je známá též pod svým tibetským názvem Aža. Její obyvatelé se nazývali Tchu-jü-chunové. Království Tchu-jü-chun existovalo až někdy do roku 670, kdy bylo dobyto Tibeťany a začleněno do Tibetské říše.

Vládcové

Odkazy

Reference 

Dějiny Tibetu
Státy čínské historie
Zaniklé monarchie Asie